Sotier ist der Familienname für
Alfred Sotier (1833–1902), deutscher Medizinalrat in Bad Kissingen
Paul Sotier (1876–1950), deutscher Sanitätsrat in Bad Kissingen und Leibarzt Kaiser Wilhelms II.
Stefan Sotier (* 1940), deutscher Physiker

Siehe auch:
Sotir